

Italia 
 Convento di San Giuseppe – Castelnuovo di Garfagnana
 Convento di San Giuseppe – Chiaverano
 Convento di San Giuseppe – Cagliari

Spagna 
 Convento di San Giuseppe – Avila

Pagine correlate 
 Basilica di San Giuseppe
 Cattedrale di San Giuseppe
 Chiesa di San Giuseppe
 Monastero di San Giuseppe
 Oratorio di San Giuseppe
 Santuario di San Giuseppe